Mohawk es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York:

 Mohawk (condado de Herkimer, Nueva York)
 Mohawk (condado de Montgomery, Nueva York)